Ladson bezeichnet:

 Ladson (South Carolina), Ort in den Vereinigten Staaten
 James Ladson (1753–1812), US-amerikanischer Politiker
 James H. Ladson (1795–1868), US-amerikanischer Plantagenbesitzer und Geschäftsmann